Снейк:
 Снейк — река в США.
 Солид Снейк, Ликвид Снейк, Солидус Снейк, Нейкид Снейк и Веном Снейк — персонажи серии японских видеоигр Metal Gear.
 Хакимов, Дмитрий Абдулович (также известен как Snake) — российский барабанщик, бывший участник групп «Наив» и «Агата Кристи».

См. также